Stiglitz es un apellido que puede referirse a:

 Joseph E. Stiglitz (1943-), economista estadounidense y premio Nobel en Ciencias Económicas en 2001.
 Gabriel Stiglitz (1959-), también conocido como Gabriel Alejandro Stiglitz, jurista argentino, reconocido especialista en derecho del consumidor.
 Hugo Stiglitz (1940-), también conocido como Hugo Stiglitz López, actor, productor, guionista, y director de cine mexicano.
 Rubén Stiglitz (1934-), también conocido como Rubén Saúl Stiglitz, jurista argentino, especialista en derecho de seguros y contratos.

Nota: